Juha Ylönen, finski hokejist, * 13. februar 1972, Helsinki, Finska.

Ylönen je v finski ligi igral za klube Espoo Blues, HPK Hämeenlinna in Jokerit Helsinki, s katerim je v sezonah 1993/94 in 1995/96 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1991 je bil kot 91. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets. V ligi NHL, kjer je igral za kluba Phoenix Coyotes in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 341 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 26 golov in 76 podaj, ter petnajst tekem končnice, na katerih je dosegel sedem podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 31
| 9
| 14
| 23
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 39
| 10
| 17
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 40
| 12
| 21
| 33
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 7
| 11
| 18
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Jr. A Finska 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 8
| 14
| 22
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 8
| 18
| 26
| +9
| 22
|
| 12
| 3
| 5
| 8
| +7
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 37
| 5
| 11
| 16
| +7
| 2
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| +5
| 8
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 13
| 15
| 28
| +15
| 10
|
| 22
| 3
| 2
| 5
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 24
| 3
| 13
| 16
| +13
| 20
|
| 11
| 4
| 5
| 9
| +10
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 96/97
|
| 70
| 20
| 41
| 61
|
| 6
|
| 17
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 97/98
|
| 55
| 1
| 11
| 12
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 59
| 6
| 17
| 23
| +18
| 18
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 76
| 6
| 23
| 29
| -6
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
|
| 69
| 9
| 14
| 23
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 5
| 9
| 14
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 02/03
|
| 54
| 4
| 19
| 23
| +6
| 59
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 27
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 03/04
|
| 21
| 2
| 8
| 10
| -3
| 2
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -3
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 794
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" | +81
| bgcolor="#7FFF00" | 261
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 47
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Tampa Bay Lightning
sprejeti v Finski hokejski hram slavnih